Вадим Юрьевич Царёв (2 мая 1949, Измаил — 8 апреля 2019, Москва) — советский и российский философ, историк культуры, эссеист, автор радио- и телевизионных программ.

Биография 
Родился в Измаиле, в семье служащих Советского Дунайского государственного пароходства.

В 1972 году окончил философский факультет МГУ по кафедре истории зарубежной философии. Кандидат философских наук — диссертация посвящена гипокритической (иронико-иносказательной) манере самовыражения канадского философа, литературного критика и обществоведа Маршалла Маклюэна (Маклуэна), получившего известность как исследователь воздействия на культуру печатных и электронных средств коммуникации. В 1992—1994 годах работал экспертом Горбачёв-Фонда. Один из первых грантье Фонда Сороса в России (грант International Foundation Cultural Initiative — Международного фонда «Культурная инициатива», 1990 год). Начиная с 1973 года прошёл в высшей школе все ступени преподавательства («казённокоштного золоторотства просвещения» по В. О. Ключевскому): с 1987 года доцент, c 1993 — профессор, вёл курсы философии, культурологии и культур-антропологии в учебных заведениях России (в том числе в МГУ и РГГУ), а также в университетах дальнего зарубежья. В 2003 году от преподавания отошёл, но в 2008-11 гг. прочёл курсы лекций по истории русской и зарубежной философии для студентов Высшей школы (факультета) телевидения МГУ.
В 1995—1997 гг. был автором и ведущим еженедельных программ «Жар-Птица» и «Умострой» на христианском «Радио-София». В 2003—2005 гг. на ФГУП ГТК "Телеканал «Культура» — автор сценариев и ведущий циклов телевизионных фильмов «Слово и Дело. Крымские этюды» и «Образ и Действительность», посвящённых философии в России. Тесно сотрудничает с Библиотекой истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева», где в 2008—2009 годах провёл цикл кинобесед о русских идеетворцах. Научные интересы устойчиво связаны с европейской (включая и русскую) культурой высоких достижений.

Член Союза писателей России.

Член Союза журналистов России

Член редакционного совета серии «Мир. Хаос. Порядок» Товарищества научных изданий КМК.

Действительный член теоретико-дискуссионного клуба «Свободное слово» при Институте философии РАН.

Эссеистика в Интернете и печатных СМИ: журналы — «Вопросы философии», «Дружба народов», «Знание — сила», «Искусство кино», «Политический журнал», «Российский обозреватель», «Родина»; газеты «Век», «Литературная», «Независимая», «Общая», «Россія», «Русская мысль» и др..

Умер 8 апреля 2019 года. Прах захоронен на Троекуровском кладбище.

Награды и звания 
Лауреат премии журнала «Знание-сила» за цикл эссе под общим названием «Российский умострой» (1993 г.)

Медаль «В память 850-летия Москвы»

Ветеран труда

Фильмография

Фильмы 
 «Дорога в тысячу ли». Фильм снят Творческим объединением «Мысль» для программы «Институт человека» в 1991 году. Сценарий Алексея Горовацкого и Льва Николаева, режиссёр Алексей Горовацкий, оператор Юрий Назаров, звукооператор Алексей Улитин. В фильме участвовали Сергей Аверинцев, Вяч. Вс. Иванов, Александр Кинг, Вадим Межуев, Эрик Соловьёв, Вадим Царёв. Продолжительность фильма 40 мин. Первый эфир на ЦТ — осень 1991 года.
 «О Божественной тишине». Фильм снят Студией научно-популярных и просветительских программ для программы «Институт человека» в 1993 году. Сценарий и режиссура Алексея Горовацкого, операторы Владимир Агафонов, Владимир Кудрявцев, Алексей Егоров. В фильме участвовали Михаил Новиков, Вадим Царёв, Елена Шанина. Продолжительность фильма — 40 мин. Первый эфир на ЦТ −1993 год.
 «В поисках утраченного дома». Фильм снят Студией научно-популярных и просветительских программ для программы «Институт человека» в 1993 году. Сценарий и режиссура Алексея Горовацкого, оператор Виктор Дурандин. В фильме участвовали Евгений Бачурин, Юрий Пиковский, Вадим Царёв. Продолжительность фильма — 40 мин. Первый эфир на ЦТ — конец 1993 года.
 «Предчувствие третьего тысячелетия». Фильм снят студией «Омега ВЛ» по заказу канала «Культура» в 1999 году. Сценарий и режиссура Алексея Горовацкого, операторы Алексей Стражнов и Михаил Фёдоров. В фильме участвовали Вадим Царёв и Борис Шапиро-Тулин. Продолжительность — 40 мин.
 «Свеча и Меч» (часть I — «Свеча и меч»; часть II — «Меч и свеча»). По заказу ГТРК «Культура», 2000 г. Автор сценария Вадим Царёв, соведущие Ирина Лапина и Вадим Царёв, режиссёр Алексей Горовацкий, оператор Виктор Дурандин. Продолжительность фильма 40 мин. Первый эфир на канале «Культура» состоялся в мае 2001 года. Повторы — на канале «Новый день» (Первый канал) в декабре 2002 года.
 «Наше наследие. 5. Натали. После Пушкина». Режиссёры Татьяна Малова, Алексей Горовацкий. Сценаристка Татьяна Басова. Операторы Вячеслав Гусев, Михаил Тимофеев, Валентин Халтурин. Участвуют в фильме: Татьяна Рожнова, Андрей Битов, Галина Седова,Лидия Карнаухова, Вадим Царёв. Производство: продюсерский центр «Голдмедиа», ГТРК «Культура» совместно с журналом «Наше наследие». Продолжительность фильма 26 мин. Первый эфир на канале «Культура» 2012.07.17.
 «Наше наследие. 7. Гроза над русским Версалем». Режиссёры Татьяна Малова, Алексей Горовацкий. Сценаристка Татьяна Басова. Операторы Вячеслав Гусев, Михаил Тимофеев, Валентин Халтурин. Участвуют в фильме: Ольга Фролова, Мария Нащокина, Владимир Длугач, Андрей Битов, Вадим Царёв. Производство: продюсерский центр «Голдмедиа», ГТРК «Культура» совместно с журналом «Наше наследие». Продолжительность фильма 26 мин. Первый эфир на канале «Культура» 2012.07.19.

Сериалы 
 «Слово и Дело. Крымские этюды». Художественно-документальный сериал, снят в продюсерском центре «Голдмедиум» на грант Министерства печати РФ по заказу ГТРК «Культура» в 2002 году. Автор сценария и ведущий Вадим Царёв, режиссёр Алексей Горовацкий, оператор Валентин Халтурин. 10 фильмов. Продолжительность каждого фильма 26 мин. Первый эфир на канале «Культура» — март 2003 года, повторы: июль 2003 и лето-осень 2004 годов:
«Тако молитеся и спасены будете» (Аввакум Петрович);

«О повреждении нравов в России» (Михайло Щербатов);

«Герой одного письма» (Пётр Чаадаев);

«Исходить в разных направлениях» (Николай Данилевский);

«Неузнанный гений» (Константин Леонтьев);
 
«Не взрыв, но всхлип» (Владимир Соловьёв);

«Лир русской революции» (Пётр Кропоткин);

«Опавшие листья» (Василий Розанов);

«Дальняя дорога» (Питирим Сорокин);

«Святитель Лука» (Валентин Войно-Ясенецкий).
 "Образ и Действительность. («Слово и Дело-2»). Художественно-документальный сериал, снят в продюсерском центре «Голдмедиум» по заказу ГТРК «Культура» в 2004 году. Автор сценария и ведущий Вадим Царёв, режиссёр Алексей Горовацкий, оператор Валентин Халтурин. 10 фильмов. Продолжительность каждого фильма 26 мин. Первый эфир на канале «Культура» — ноябрь 2004 года:
«Образ и действительность» (О русских мыслителях и философах XX в. Манифест сериала);

«Нескучный сад» (Вяч. Ив. Иванов);

«Согласие противоречий» (Дмитрий Мережковский);

«Объединение сердец» (Николай Рёрих);

«Небесный лик» (Павел Флоренский);

«Не плакать, не смеяться, а понимать» (Алексей Лосев);

«Побеждать, не раня» (Юрий Лотман);

«Хронотоп» (Михаил Бахтин);

«В стихиях зримого мира» (Лев Гумилёв);

«Серебряная ночь пророка» (Даниил Андреев).

Печатные публикации 
 Время башен и время пашен//«Знание — сила», № 10, 1993.
 Входы, выходы и всходы//«Искусство кино», № 2, 2003.
 Высшая цель искусства — государство?//«Политический журнал», № 22(25) от 28.06.04.
 Глобализм, культуризм и культ-туризм//«Искусство кино», № 7, 1998.
 Европеизм и русские реформы//Культура и реформа — М.: Горбачёв-Фонд, 1993.
 Есть ли у нас оппозиция//«Российский обозреватель», № 3, 1997.
 Жёлтый дом на Волхонке//Свободное слово. Интеллектуальные хроники. Альманах 2007/2008- М.: ИФ РАН, 2008 .
 Закон резинки от трусов//«Политический журнал», № 25(28) от 19.07.04 .
 Идея для России: почва, корни, плоды//«Российский обозреватель», № 3, 1997.
 Какую Россию мы уже теряем //Свободное слово. Интеллектуальные хроники. Альманах 2005/2006- М.: Русский путь, 2006.
 К кому возвращается блудный сын?//«Знание — сила», № 9, 1994.
 Китай: в предчувствии будущего//Свободное слово. Интеллектуальные хроники. Альманах 2005/2006 — М.:Русский путь, 2006.
 Кто в сапогах//«Искусство кино», № 1, 2003.
 Легенда о Великом Растиньяке//«Искусство кино», № 12, 1998.
 Луна для России//«Знание — сила», № 9, 1993.
 Любовь к повапленным гробам//«Искусство кино», № 11, 1998.
 Меняем Шиллера на Мыллера//"Век " от 30.11 — 6.12.2001, № 47 (463).
 Мы открываем Америку//«Искусство кино», № 4, 1993.
 Надкризисное образование//Образование в конце XX века. — «Вопросы философии»,№ 9,1992.
 Наше открытие Америки//«Знание — сила», № 5, 1993.
 Невольноотпущенники//Перестройка: 10 лет спустя — М.: Апрель, 1995.
 Новые русские//«Российский обозреватель», № 5, 1995.
 Новые узкие//«Искусство кино», № 1,1995.
 Нужен новый империализм//«Россія» от 27.12.2001 — 9.01.2002. .
 Ожлобленные и оскорблённые//Перестройка: 10 лет спустя.- М.: Апрель,1995.
 Он. Она. Оно. Смешение полов и сумерки культуры//«Искусство кино», № 9, 1994.
 От знания к пониманию: А. А. Зиновьев//Свободное слово. Интеллектуальные хроники. Альманах 2007/2008 — М: ИФ РАН,2008.
 Перестройка: весёлый триптих//«Знание — сила», № 9, 1995.
 По эту сторону того света. Авангардизм и реализм сегодня и всегда// «Общая газета» от 22-28.01.1998, № 3 (233).
 Повреждения — наслаждения — наваждения//«Искусство кино», № 11, 2002.
 Послесоветское искусство в поисках…//«Искусство кино», № 6,1966.
 Проблема взаимоотношения полов — это проблема самобытности каждого из полов.//Гендерные исследования в России: состояние и перспективы.- М.:Университет Калгари — Горбачёв-Фонд, 2000.
 Ритуаленький цветочек//«Искусство кино», № 3, 1995.
 Российская элита от Александра II до…//«Родина», № 1, 1995.
 Россия и Украина//«Дружба народов», № 9, 1997.
 Россияне в океане//«Знание — сила», № 9, 1993.
 Сами с Windowcaми//«Искусство кино», № 12, 2002.
 Секрет НТВ — в гибельном обаянии неподлинности//«НГ-сценарии», от 10.07.2001.
 Слово и Дело: послесловие//Бюллетень Библиотеки истории русской философии и культуры «Дом А. Ф. Лосева». Вып.9.- М.:Водолей,2009
 Служение или бизнес// Свободное слово. Интеллектуальные хроники. Альманах 2005/2006- М.: Русский путь, 2006.
 Социальная политика Путина // Свободное слово. Интеллектуальные хроники. Альманах 2005/2006 — М.:Русский путь,2006.
 Социальное и эстетическое в развитии европейской культуры//Из истории западно-европейской культуры. — М.: МГУ, 1979.
 Социально-культурные горизонты «маклюэнизма»//Культура, образование, молодёжь. — М.: ИНИОН, 1988, р. № 34865.
 Старая пыль и новая быль//«Знание — сила», № 4, 1994.
 Старый спор, старинный спорт//«Искусство кино», № 10, 1998.
 Стиль и судьба: самодвижение совокупных культурных тел//Проблемы теории и истории культуры — Деп. в М.: ИНИОН, 1993, р. № 47921.
 Страна оград//«Родина», № 5-6, 1993.
 Странный поэт Пушкин// Свободное слово. Интеллектуальные хроники. Альманах 2005/2006 — М.: Русский путь, 2006.
 Телеканал «Культура» и культура//«Искусство кино», № 1, 1999, с. 5-19.
 Упыри-пупыри-попурри//«Независимая газета», № 155(3226) от 27.07.2004.
 Фразы//«Литературная газета», № 22 от 22.12.1971.
 Феномен свободомыслящего человека// Свободное слово. Интеллектуальные хроники. Альманах 2005/2006- М.: Русский путь, 2006.
 Художник и время. Художник и власть//«Кулиса-НГ. Культура и искусство» от 20.04.2001, № 7 (66).
 Экуменичество, еретичество и электричество//«Искусство кино», № 8, 1998.
 Элита у разбитого корыта//«Искусство кино», № 10, 2002.
 Элиты крови и элиты брови// «Русская мысль», № 4117, 14 — 20 марта 1996.
 XX век и мы// Свободное слово. Интеллектуальные хроники. Альманах 2006/2007- М.: ИФ РАН, 2007.

Источники 
 Алексеев П. В. ФИЛОСОФЫ РОССИИ XIX—XX СТОЛЕТИЙ.Биографии, идеи, труды.- М.: Академический Проект, 2002, с.1050
 ФИЛОСОФЫ РОССИИ XIX—XX СТОЛЕТИЙ.Биографии, идеи, труды. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.: Книга и бизнес, 1995, с.639

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт В. Ю. Царёва.
 Биографическая энциклопедия. Биографии российских ученых, политиков, литературных деятелей
 Биография.ру. Биографическая энциклопедия 
 Большая биографическая энциклопедия
 Литвинцев А. Э.,Тенденции развития российского телевидения… (на примере канала «Культура»)
 Независимая газета
 Павлов Павел, Рассказывать как легенду. — Литературная газета, вып.12,13, 2003
 Сидоров Павел. О Христианском церковно-общественном канале. — Русская мысль, № 144, 10-16 окт. 1996
 Телеканал «Культура»
 Babylon.com
 Энциклопедия кино

Выпускники философского факультета МГУ
Философы СССР
Философы России
Члены Союза писателей России
Журналисты России
Члены Союза журналистов России
Награждённые медалью «В память 850-летия Москвы»
Горбачёв-Фонд
Похороненные на Троекуровском кладбище